Josep Maria Vilaseca i Aguilera (1831-1910), religiós català, fundador de Congregacions Josefines a Mèxic
 Josep Maria Vilaseca i Marcet (1919-1995), advocat, jurista, empresari i mecenes català
 Josep Maria Vilaseca Sabater (Calonge, província de Girona, 1905 - Barcelona, 1994), metge radiòleg